Karel Klíč (1841-1926), peintre, photographe et illustrateur tchécoslovaque.